Гужо́во — село в Даниловском районе Ярославской области, входит в состав Даниловского сельского поселения.

География 
Находится в 34 км от Данилова по автомобильной дороге Череповец — Данилов.

История 
До постройки каменной церкви в селе существовал деревянный храм. Дьячок этого храма Иван Прохорьев в 1612 году выступил устроителем церкви во имя Святого пророка Илии и монастыря в Рябиновой Пустыни, расположенной в месте впадении речки Черная Ушлонка в Ухру. Каменная Богословская церковь была построена в 1812 году с престолами во имя Рождества Богородицы, во имя Иоанна Богослова и Николая Чудотворца. В 1862 году трапезная храма увеличена в длину, колокольня переложена. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Ермаковской волости Даниловского уезда Ярославской губернии.

С 1929 года село являлось центром Гужевского сельсовета Даниловского района, с 1954 года — в составе Ермаковского сельсовета, с 2005 года — в составе Даниловского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Иоанна Богослова (1812).

Примечания 

Населённые пункты Даниловского района (Ярославская область)